Krol oder Król ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Krol (1919–2001), polnisch-französischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Aleksandra Król (* 1990), polnische Snowboarderin
 Artur Król (* 1983), polnischer Radrennfahrer
 Bernhard Krol (1920–2013), deutscher Komponist
 Eugeniusz Cezary Król (* 1947), polnischer Historiker
 Gerd-Jan Krol (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 George Albert Krol (* 1956), US-amerikanischer Diplomat
 Gerrit Krol († 2013), niederländischer Schriftsteller
 Henk Krol (* 1950), niederländischer Politiker und Journalist
 Jan Król (* 1950), polnischer Politiker
 Joachim Król (* 1957), deutscher Schauspieler
 John Joseph Krol (1910–1996), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Philadelphia
 Julija Krol (* 1998), ukrainische Skilangläuferin
 Kamil Król (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Krzysztof Król (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Louisa John-Krol, australische Musikerin
 Melvin Krol (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Michail Krol (1879–1939), sowjetischer Neurologe
 Moissei Aaronowitsch Krol (1862–1942), russischer Ethnologe, Publizist und Jurist
 Natalija Krol (* 1994), ukrainische Leichtathletin
 Paweł Król (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Ruud Krol (* 1949), niederländischer Fußballspieler
 Thomas Krol (* 1992), niederländischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Kroll
 Krul
 Croll
 Grol
 Groll